Инвариа́нт или инвариа́нтность — термин, обозначающий нечто неизменяемое. Конкретное значение термина зависит от той области, где он используется:

В математике 
Инвариант — свойство, остающееся неизменным при преобразованиях определённого типа.

Например:
 Инвариант узла (в топологии) — величина, определённая для каждого узла и одинаковая для эквивалентных узлов;
 Инвариант графа — величина, определённая для графа и не зависящая от способа обозначения вершин;
 Инвариант Арфа — инвариант квадратичной формы по модулю «2», заданной на целочисленной решётке, снабжённой билинейной кососимметричной формой.

В физике 
Инвариантность в физике — фундаментальное понятие, означающее независимость физических закономерностей от конкретных ситуаций, в которых они устанавливаются, и от способа описания этих ситуаций. Инвариантность физической величины означает её неизменность при изменении физических условий или по отношению к некоторым преобразованиям, например, преобразованиям координат и времени при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой.

В программировании 
 Инвариант цикла — логическое выражение, истинность которого сохраняется после каждого прохода тела цикла;
 Инвариант в объектно-ориентированном программировании — выражение, определяющее непротиворечивое внутреннее состояние объекта.

В фольклористике 
Инвариант — неизменяемая часть сюжета фольклорного произведения, которая характерна для всего сюжетного типа. Инварианту противостоит вариант.

В лингвистике 
Инвариант — абстрактная структурная «единица» языка (фонема, морфема, лексема и тому подобные) в отвлечении от её конкретных реализаций.

В экономике 
Инвариант прейскуранта — это продукт, который наравне с другими продуктами участвует в продуктообмене и количеством которого измеряются цены и стоимости всех продуктов. В силу этого цена самого инварианта неизменно (инвариантно) равна единице.

См. также 
 Полуинвариант
 
 Закономерность
 
 Закон (наука)
 
 
 Общность

Примечания